La Third Division 1947-1948 è stato il 21º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 20º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Lincoln City (Third Division North) e Queens Park Rangers (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

La Football League decise non tenere alcuna votazione e di rieleggere le ultime due classificate dei due gruppi della Third Division 1946-1947, vale a dire:  e  per quanto riguarda la Third Division North e Norwich City e Mansfield Town (quest'ultimo fu poi trasferito nel girone nord) per ciò che concerne la Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1948-1949.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1948-1949.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Norwich City e Brighton & Howe Albion costrette alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Bristol Rovers.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1947-1948
 Second Division 1947-1948
 FA Cup 1947-1948
 Charity Shield 1948

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947-1948